Everardo III de Wurtemberg (en alemán, Eberhard III. von Württemberg; Stuttgart, 16 de diciembre de 1614-ibidem, 2 de julio de 1674) gobernó como duque de Wurtemberg desde 1628 hasta su muerte.

Primeros años de vida 
Everardo III era el segundo hijo varón de Juan Federico, 7º duque de Wurtemberg, y de Bárbara Sofía de Brandeburgo. Everardo III se convirtió en heredero bajo tutela en 1628 durante la guerra de los Treinta Años a la edad de 14 años después de la muerte de su padre, Juan Federico. La tutela fue ejercida primero por el hermano de su padre, el duque Luis Federico de Wurtemberg-Montbéliard, y después de su muerte en 1631 por otro hermano, el duque Julio Federico de Wurtemberg-Weiltingen.

Vida pública 
Wurtemberg perdió alrededor de un tercio de su territorio en 1629. Julio Federico fue retirado como tutor en 1633 cuando fue declarada plenamente la mayoría de edad de Everardo y este asumió el gobierno pleno del Ducado. Después de una importante derrota de las tropas de Wurtemberg en la batalla de Nördlingen el 6 de septiembre de 1634, Wurtemberg sufrió severamente del saqueo y el pillaje.

Everardo huyó a Estrasburgo donde contrajo matrimonio en 1637, retornando a Wurtemberg en 1638 después de prolongadas negociaciones con Fernando III del Sacro Imperio Romano Germánico. Para ese tiempo, muchos territorios ya habían sido transferidos por el emperador a otras partes para impulsar el catolicismo en la región.

El Ducado de Wurtemberg fue reinstaurado después de largas negociaciones como resultado de la Paz de Westfalia de 1648, a pesar o quizás por causa de los efectos de la guerra, pobreza, hambre y la peste bubónica, todo lo cual redujo la población de 350.000 habitantes en 1618 a 120.000 en 1648.

Everardo III entró en un acuerdo de herencia con su hermano menor, Federico, transfiriéndole a este la propiedad del Ducado de Wurtemberg-Neuenstadt y así estableciendo una nueva rama dinástica en el ducado. En 1651, Everardo llegó a un acuerdo similar con otro hermano, Ulrico, afectando al castillo de Neuenbürg.

Matrimonios e hijos 
Contrajo matrimonio dos veces, la primera el 26 de febrero de 1637 con Ana Catalina, Wild- y Rheingräfin de Salm-Kyrburg (27 de enero de 1614-27 de junio de 1655). Tuvieron catorce hijos:
 Juan Federico (9 de septiembre de 1637-2 de agosto de 1659).
 Luis Federico (2 de noviembre de 1638-18 de enero de 1639).
 Cristián Everardo (29 de noviembre de 1639-23 de marzo de 1640).
 Everardo (12 de diciembre de 1640-24 de febrero de 1641).
 Sofía Luisa (19 de febrero de 1642-3 de octubre de 1702); desposó el 8 de febrero de 1671 al margrave Cristián Ernesto de Brandeburgo-Bayreuth.
 Dorotea Amalia (13 de febrero de 1643-27 de marzo de 1650).
 Cristina Federica (28 de febrero de 1644-30 de octubre de 1674); desposó el 28 de mayo de 1665 al conde Alberto Ernesto I de Oettingen-Oettingen y tuvo descendencia, entre ellos la duquesa consorte de Brunswick-Luneburgo.
 Cristina Carlota (21 de octubre de 1645-16 de mayo de 1699), desposó el 8 de mayo de 1662 al príncipe Jorge Cristián de Frisia Oriental.
 Guillermo Luis (7 de enero de 1647-23 de junio de 1677), sucedió a su padre como duque de Wurtemberg.
 Ana Catalina (27 de noviembre de 1648-10 de noviembre de 1691).
 Carlos Cristóbal (28 de enero de 1650-2 de junio de 1650).
 Everardina Catalina (12 de abril de 1651-19 de agosto de 1683); desposó el 30 de abril de 1682 al conde Alberto Ernesto I de Oettingen-Oettingen.
 Federico Carlos (septiembre de 1652-diciembre de 1698), duque de Wurtemberg-Winnental.
 Carlos Maximiliano (28 de septiembre de 1654-9 de enero de 1689).

Por segunda vez, contrajo matrimonio el 20 de julio de 1656 con la condesa María Dorotea Sofía de Oettingen (29 de diciembre de 1639-29 de junio de 1698). Tuvieron once hijos:
 Jorge Federico (24 de septiembre de 1657-18 de octubre de 1685).
 Niño nacido muerto (12 de abril de 1659).
 Alberto Cristián (13 de junio de 1660-20 de enero de 1663).
 Luis (14 de agosto de 1661-30 de noviembre de 1698).
 Joaquín Ernesto (28 de agosto de 1662-16 de febrero de 1663).
 Felipe Siegmund (6 de octubre de 1663-23 de julio de 1669).
 Carlos Fernando (13 de octubre de 1667-13 de junio de 1668).
 Juan Federico (10 de junio de 1669-15 de octubre de 1693), murió en duelo con el conde János Pálffy cerca de Herrenberg.
 Sofía Carlota (22 de febrero de 1671-11 de septiembre de 1717); desposó el 20 de septiembre de 1688 al duque Juan Jorge II de Sajonia-Eisenach.
 Everardo (1 de julio de 1672-27 de noviembre de 1672).
 Emanuel Everardo (póstumamente, 11 de octubre de 1674-1 de julio de 1675).

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Paul Friedrich von Stälin: Eberhard III., Herzog von Würtemberg. En: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Vol. 5, Duncker & Humblot, Leipzig 1877, pp. 559-561.
 Robert Uhland: Eberhard III. En: Neue Deutsche Biographie (NDB). Vol. 4, Duncker & Humblot, Berlín 1959, ISBN 3-428-00185-0, p. 236 f.
 Joachim Fischer: Herzog Eberhard III. (1628–1674). In: Robert Uhland (Hrsg.): 900 Jahre Haus Württemberg. Leben und Leistung für Land und Volk 3., durchgesehen Auflage. Kohlhammer, Stuttgart u.a. 1985, ISBN 3-17-008930-7, pp. 195-209.
 Albrecht Ernst: Württembergische Politik aus dem Straßburger Exil. Herzog Eberhard III. während seiner Flucht im Dreißigjährigen Krieg (1634–1638). In: Geschichtsverein Leinfelden-Echterdingen (Hrsg.): 20 Jahre Geschichtsverein Leinfelden-Echterdingen e.V. Leinfelden-Echterdingen 2005, pp. 187-210.
 Andreas Neuburger: Konfessionskonflikt und Kriegsbeendigung im Schwäbischen Reichskreis. Württemberg und die katholischen Reichsstände im Südwesten vom Prager Frieden bis zum Westfälischen Frieden (1635–1651) (= Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg. Reihe B: Forschungen. Band 181). Kohlhammer, Stuttgart 2011. ISBN 978-3-17-021528-3.
 Gerhard Raff: Hie gut Wirtemberg allewege. Vol. 2: Das Haus Württemberg von Herzog Friedrich I. bis Herzog Eberhard III. Mit den Linien Stuttgart, Mömpelgard, Weiltingen, Neuenstadt am Kocher, Neuenbürg und Oels in Schlesien. 4. Auflage. Landhege, Schwaigern 2014, ISBN 978-3-943066-12-8, pp. 356-388

Enlaces externos 

  

Nacidos en Stuttgart
Duques de Wurtemberg del siglo XVII
Caballeros de la Orden del Elefante